Чакана:

 Чакана — ступенчатый крест, широко распространенный в Южной Америке.
 Чакана — неактивный вулкан в Эквадоре.